Metteniusa är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Metteniusa ingår i familjen Metteniusaceae. 

Metteniusa är enda släktet i familjen Metteniusaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Garryaordningen
Metteniusa